Kolumbija
 Sumapaz (rijeka)
 Sumapaz (Bogotá)
 Sumapaz (Indijanci)